Het WTA-tennistoernooi van Midland (officieel Dow Tennis Classic) van 2022 vond plaats van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 in de Amerikaanse stad Midland. Het was de tweede editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnen­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Duitse Anna-Lena Friedsam bereikte de eindstrijd in beide disciplines, maar wist geen van beide te winnen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Madison Brengle uit de Verenigde Staten was het tweede reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Chinese Zhang Shuai strandde al in de eerste ronde.

Het zevende reekshoofd, Caty McNally uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Duitse Anna-Lena Friedsam in twee sets. McNally wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Harriet Dart en Asia Muhammad had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Muhammad speelde samen met landgenote Alycia Parks met wie zij het eerste reeks­hoofd vormde en haar titel wist te prolongeren.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Asia Muhammad en Alycia Parks won het toer­nooi. In de op zaterdag 5 november gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Anna-Lena Friedsam en Nadija Kitsjenok in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Muhammad had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Parks één.

De Nederlandse Arianne Hartono en Olivia Tjandramulia uit Australië verloren hun openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Midland 2022
Midland